Das Bild steht für:

 Das Bild (Roman) von Stephen King (im Original Rose Madder)
 Das Bild (Zeitschrift), nationalsozialistische Kunstzeitschrift (vor Ende 1933 Deutsche Bildkunst)